Wilkaski ist der deutsche Name zweier Orte in Polen:
 Wilkaski (Bartoszyce), untergegangener Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Walkaschken, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen
 Wilkaski (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gut Wolfsee, Kreis Lötzen, Ostpreußen